Universiade 2013 steht für:
 Sommer-Universiade 2013
 Winter-Universiade 2013